Juju peut faire référence à
 Musique Jùjú,  un style de musique populaire nigériane.
 Juju,  terme utilisé par les Européens pour désigner les pratiques religieuses traditionnelles d'Afrique de l'Ouest.
 Juju, album de Wayne Shorter (1964).
 Juju, album de Siouxsie and the Banshees (1981).
 Juju on That Beat, chanson des rappeurs américains Zay Hilfigerrr et Zayion McCall (2016).
 Juju (anciennement Ensemble) est un gestionnaire de paquet pour le cloud computing.
 Juju (Judith Wessendorf) (née en 1992) est une rappeuse allemande. 
 Juju est le diminutif de prénoms français comme Julien, Jules, Juliette.
 Juju Fitcats (Justine Becattini) (née en 1955) est une vidéaste française
Homonymie de titre
Homonymie de pseudonyme